De vlag van Artsach (Armeens: Արցախի դրոշը), een niet-erkende staat in Azerbeidzjan, is afgeleid van de Armeense vlag om de afkomst van de lokale bevolking te benadrukken. Het verschil tussen beide vlaggen is dat de vlag van Nagorno-Karabach een wit driehoekig patroon heeft. Dit patroon geeft de onafhankelijkheid van de Republiek Artsach (Nagorno-Karabach) aan. Het patroon lijkt op het patroon dat in Armeense tapijten gebruikt wordt.

Nagorno-Karabach
Nagorno-Karabach